Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 858 dans le monde.

 RS-858 au Brésil
 Route régionale 858 en Finlande